Castelmur bezeichnet

 die Burg Castelmur in der Schweiz

Castelmur ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Castelmur (1897–1938), Schweizer Mediävist
 Giovanni von Castelmur (1800–1871), Baron aus dem Bergell, Philanthrop, Autor und Übersetzer
 Jakob von Castelmur, Bergeller Adliger im 14. Jahrhundert
 Linus von Castelmur (* 1957), Schweizer Historiker und Diplomat